Le tournoi de tennis de Chine est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1995, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Pékin du 25 au .

Linda Wild remporte le simple dames. En finale, elle bat Wang Shi-Ting, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Claudia Porwik et Linda Wild.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Chine
 Saison 1995 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1995
Chine
1995 en Chine
Tennis en septembre 1995
Tennis en octobre 1995
Compétition de tennis à Pékin